Die Färöischen Badmintonmeisterschaften sind die nationalen Titelkämpfe der Färöer im Badminton. Sie werden seit 1966 ausgetragen, bis 1975 jedoch nicht immer in allen fünf Disziplinen. Juniorentitelkämpfe sind seit 1994 dokumentiert.

Die Titelträger

Rekordspieler 
Stand: 31. Dezember 2021

Weblinks 
 Übersicht der Meisterschaft 2011 (PDF, 146 kB; färöisch)
 Übersicht der Meisterschaft 2012 (färöisch)
 badmintoneurope.com

 
Liste (Badminton)
Erstveranstaltung 1966